Die Football League Fourth Division 1989/90 war die 32. Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die drei bestplatzierten Vereine Exeter City, Grimsby Town und Southend United stiegen direkt in die Football League Third Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz. Diesen sicherte sich Cambridge United.

Absteiger Colchester United wurde in der folgenden Saison durch FC Darlington ersetzt.


Abschlusstabelle

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1989/90
Fußballsaison 1989/90